Splachnobryum är ett släkte av bladmossor. Splachnobryum ingår i familjen Splachnobryaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Splachnobryum